Лесковац може да се односи на:

 Лесковац, град и седиште истоимене територијалне јединице, Србија
 Лесковац (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, Србија
 Лесковац (Петровац), насеље у општини Петровац, Србија
 Лесковац (Кнић), насеље у општини Кнић, Србија
 Лесковац (Зајечар), насеље града Зајечара, Србија
 Лесковац (Призрен), насеље у општини Призрен, КиМ, Србија
 Лесковац (Улцињ), насеље у општини Улцињ, Црна Гора
 Лесковац (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Србија

Види још 
 Лесковец
 Лескојец
 Љесковац